Wino steht für:

 Wino, hypothetisches Elementarteilchen, siehe Gaugino
 Scott „Wino“ Weinrich (* 1961), US-amerikanischer Musiker